Consolida minor steht für:

 Kleine Braunelle
 Gänseblümchen
 Wald-Sanikel